Баязитова — женская форма фамилии .
 Баязитова, Аида Рустамовна (род. 1998) — российская лыжница. 
 Баязитова, Гульнафис (1917—1987) — казахская кобызистка, народная артистка Казахской ССР.
 Баязитова, Зифа Гаязовна (род. 1951) — артистка Сибайского театра драмы, народная артистка Республики Башкортостан.
 Баязитова, Флера Саидовна (род. 1942) — российский языковед, доктор филологических наук; Заслуженный работник культуры Татарстана.